La denominación IP3 puede referirse a los siguientes términos:
La carretera IP3 en Portugal, que une Figueira da Foz y Vila Verde da Raia.
El Inositol trifosfato, segundo mensajero de la transducción de señal celular, cuyo abreviatura es IP3.